Соболь может означать:

 Соболь — пушной зверёк семейства куньих.
 Собо́ль — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 «Соболь» — марка микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей, производимых Горьковским автозаводом.
 «Соболь NEXT» — марка микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей, производимых Горьковским автозаводом.
 «Соболь» — инвестиционная монета Банка России.
 «Соболь» — российский патрульный катер проекта 12000.
 «Соболь» — бриг Балтийского флота Российской империи.
 «Соболь» — винтовка калибра .22 Long Rifle, модификация винтовки «Биатлон-7».
 «Соболь» — российский аппаратно-программный модуль доверенной загрузки.

Персоналии 
 
 Соболь, Андрей (1888—1926) — русский писатель, очеркист и драматург.
 Соболь, Борис Исаакович — первый секретарь Курган-Тюбинского областного комитета КП Таджикистана
 Соболь, Валентин Енисеевич (род. 1949) — белорусский археолог.
 Соболь, Екатерина Николаевна (Мерзлякова; род. 1988) — российская писательница.
 Соболь, Илья Меерович (род. 1926) — советский и российский математик.
 Соболь, Исаак Владимирович (1915—1986) — русский советский поэт, прозаик и журналист (известен под псевдонимом Александр Соболев).
 Соболь, Кристина Ивановна (род. 1991) — российская тяжелоатлетка.
 Соболь, Любовь Эдуардовна (род. 1987) — российский политический активист, юрист.
 Соболь, Мария — российская спортсменка, чемпион Мира по каратэ (2008).
 Соболь, Марк Андреевич (1918—1999) — русский советский поэт.
 Соболь, Наум Лазаревич (1891—1967) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 
 Соболь, Раиса Романовна (1904—1988) — деятель советских спецслужб, капитан госбезопасности, сотрудник ИНО, писатель.
 Соболь, Роман Алексеевич (род. 1966) — российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России» (1999), корреспондент телеканала НТВ (с 2000).
 Соболь, Самуил Львович (1893—1960) — советский историк биологии и переводчик.
 Соболь, Спиридон Миронович (около 1580−1590 — 1645) — белорусский печатник, просветитель и литератор, педагог.
 Соболь, Эдуард Александрович (род. 1995) — украинский футболист.
 Соболь, Юрий Алексеевич (род. 1966) — советский, российский и украинский футболист.
 Собол, Джонатан (род. 1989) — канадский кинорежиссёр и киносценарист.

См. также 
 
 Соболята
 Старый соболь

Примечания